Lucani – antica popolazione italica di lingua osca  che colonizzò la Lucania
 Lucani – abitanti della regione Basilicata, denominata Lucania in epoca fascista
 Lučani – comune del distretto di Moravica al centro della Serbia centrale